Proctor House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Proctor House (Kentucky), ID-Nr. 83002780
 Proctor House (Maryland), ID-Nr. 90000376
 Proctor House (Texas), ID-Nr. 86002544